The Seal of Silence – film del 1913 diretto da Charles Giblyn
 The Seal of Silence – film del 1918 diretto da Thomas R. Mills